Мело́дия — последовательность звуков.

Музыкальные произведения 
 «Мелодия Глюка» (1881) — произведение Джованни Сгамбати на основе музыки К. В. Глюка
 «Мелодия ля-минор»(1982) — Мирослава Скорика.

В музыке 
 «Мелодия» — фирма грамзаписи, основанная в СССР в 1964 году, как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей.
 «Мелодия» — ежеквартальный каталог-бюллетень всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия»
 «Мелодия» — инструментальный ансамбль, основанный в СССР в 1973 году Георгием Гараняном.
 «Мелодия» — радиостанция, вещавшая в России с 1997 по 2007 год и специализировавшаяся на музыке советской эпохи.
 «Мелодия» — марка музыкальных проигрывателей выпускаемых Рижским радиозаводом имени А. С. Попова.

Персоналии 
 Мелоди́я Руис (род. 1990) — испанская певица.

В названиях кинофильмов 
 Бродвейская мелодия (1929)
 Днестровские мелодии (1973)
 Мелодии Верийского квартала (1973)
 Мелодии белой ночи (1976)
 Мелодия на два голоса (1980)
 Забытая мелодия для флейты (1987)
 Мелодия для шарманки (2008)

Прочее 
 Мелодиа — вариант названия мелодической гармоники.
 «Угадай мелодию» — телевизионная игра производства телекомпании ВИD.

См. также 
 Melody (значения)